Pitàgores de Samos, gran filòsof i matemàtic grec, conegut pel teorema de Pitàgores.
 Pitàgores de Reggio, escultor grec.
 Pitàgores de Selinunt, tirà de Selinunt.
 Pitàgores d'Argos, militar que lluità enfrontant-se a la coalició contra Esparta (195 aC).
 Pitàgores d'Esparta, militar mercenari que lluità contra el persa Cirus del Jove (401 aC)
 Pitàgores (boxador), guanyador del pugilat a la 48a Olimpíada (588 aC)